Канберра Вайкингс () — австралийская регбийная команда, основанная в 1995 году и выступающая в Национальном чемпионате по регби. Ранее команда выступала под именем «Канберра Кукабуррас» (). До 2007 года клуб принимал участие в Чемпионате Австралии по регби и был единственным представителем Австралийской столичной территории. После упразднения чемпионата, «Канберра Вайкингс» стали выступать в Национальном чемпионате по регби, где также являются единственными представителями АСТ. Домашние игры клуб проводит на «Вайкинг-парке».

История 
В 1989 году «Канберра Кукабуррас» одержали победу над национальной сборной Фиджи со счётом 34:9. «Канберра Вайкингс» представляли Канберру в чемпионатах Tooheys New Cup и Queensland Premier Rugby, где три сезона подряд становились чемпионами в 2001, 2002 и 2003 годах. В 2007 году клуб принял в Чемпионате Австралии по регби, где смогли одержать победу всего в трёх из восьми игр в сезоне.

Достижения 
 Shute Shield
 Финалист: 1995
 Queensland Premier Rugby
 Победитель: 2001, 2002, 2003

Тренеры 
 Ник Скривенер (2007)
 Том Моррисон (2007)
 Ден Маккелар

Примечания

Ссылки 
 Brumbies Rugby — official site of ACT and Southern NSW Rugby Union
  — official ACT rugby site of the Canberra Vikings
 Australian Capital Territory Rugby Union — unofficial fan site
  information about the Canberra Vikings on the Australian Rugby Site

Регбийные клубы Австралии
Спортивные клубы Канберры

